Turi kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Turi (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,30), Jawa Timur, 
 Desa Turi (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 111,68), Jawa Timur, 
 Desa Turi (administrativ by i Indonesien, lat -7,93, long 111,47), Jawa Timur, 
 Desa Turi (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 112,38), Jawa Timur, 
 Kelurahan Turi, administrativ by, Jawa Timur,

Italien 

 Turi, Apulien kommun i Provincia di Bari, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar